U 130 (Kaiserliche Deutsche Marine), Duitse onderzeeboot in het begin van de 20e eeuw.
U 130 (Kriegsmarine), Duitse onderzeeboot (U - boot) tijdens de Tweede Wereldoorlog.